Уляницкий Владимир Антонович (1854 или 1855 — 1920) — русский юрист, историк, доктор международного права (1900), профессор.

Биография 
Родился  года (или в 1855 году ) в Москве, в дворянской семье. 

После окончания 3-й Московской гимназии поступил на Юридический факультет Московского университета, где был отмечен золотой медалью за сочинение на заданную тему «О поземельном налоге». В 1874 году по окончании университета со степенью кандидата прав, был оставлен при кафедре государственного права с 1 ноября 1875 по 1 ноября 1877 года для приготовления к профессорскому званию. Заинтересовался международным правом и в 1877 году сдал по нему магистерский экзамен. 

С 1878 по 1899 год работал в Московском главном архиве Министерства иностранных дел. В 1883 году защитил диссертацию на степень магистра международного права на тему «Очерки дипломатической истории Восточного вопроса. Дарданеллы, Босфор и Черное море в XVIII веке», которая в 1885 году была отмечена Уваровской премией.

С 1885 по 1899 год читал лекции по теории международного права и специальный курс по истории дипломатии в должности приват-доцента на кафедре международного права Московского университета. С 1888 года — член Археографической комиссии Министерства народного просвещения. Одновременно был сотрудником отделов внешней политики в газетах «Русский курьер», «Земство», «Московский телеграф», «Русские ведомости». 

В 1893 году стал членом Московского археологического общества.

В сентябре 1899 года Уляницкого, по его ходатайству, назначили приват-доцентом кафедры международного права Харьковского университета, где он наряду с преподавательской деятельностью работал над докторской диссертацией «Русские консульства за границей в XVIII веке», которую защитил в феврале 1900 года в Московском университете. В том же году был назначен ординарным профессором Харьковского университета.

В 1901 году был переведён ординарным профессором (впоследствии — заслуженный профессор) на кафедру международного права Томского университета, был избран председателем состоявшего при университете юридического общества. 

С 1911 года и до своей смерти в 1920 году преподавал в Казанском университете.

Исследовал проблемы международного права и истории дипломатии. Как теоретик придерживался позитивистского метода, хотя и не всегда последовательно.

Библиография 

 Турция, Россия и Европа с точки зрения международного права. — 1877.
 Новое сочинение Блюнчли: О праве добычи во время войны. Bluntschli. Ueber das Beuterech im Kriege und das Seebeuterecht insbesondere. 1878. Nördlingen : Чит. в заседании Юрид. о-ва 16 янв. 1878 г. / [В. Ульяницкий]. — [Москва] : тип. Индриха, ценз. 1878. — 273—315 с.
 Дарданеллы, Босфор и Черное море в XVIII в. — Москва : тип. А. Гатцука, 1883. — VIII, 484 с. — (Очерки дипломатической истории Восточного вопроса). 
 Материалы для истории взаимных отношений России, Польши, Молдавии, Валахии и Турции в XIV-XVI вв. — Москва : Унив. тип. (М. Катков), 1887. — VIII, 244 с.
 Изд. 2-е. —  : URSS : Ленанд, cop. 2015. — 244 с. — (Академия фундаментальных исследований : история. Из наследия мировой политологии). — ISBN 978-5-9710-2470-5.
 Сношения России с Среднею Азиею и Индиею в XVI-XVII вв. — Москва : Унив. тип., 1889. — [2], 62 с.
 Междукняжеские отношения во Владимиро-Московском великом княжестве в XIV-XV в. (К вопросу о «двуименных» или «союзных» деньгах. — [Б. м.]: [б. и.], 1893.
 Из истории документов Немировского конгресса. — 1894.
 О загадочной надписи на монете великого князя Тверского Ивана Михайловича. — Москва: т-во тип. А.И. Мамонтова, [1894]. — 6 с.: ил.
 Ген. Н. Е. Бранденбург. Род князей Мосальских : Рец. / [Соч. В. Уляницкого, прив.-доц. Моск. ун-та.] — Санкт-Петербург : тип. Имп. Акад. наук, 1895. — 80 с.
 Лекции по международному праву : (Курс, чит. в 1894-95 г.) / [Соч.] Прив.-доц. Уляницкого. — Москва : тип. О-ва распространения полезных книг, 1895. — 152 с.
 
 
 Материалы к истории Восточного вопроса в 1808—1813 гг. — 1901.
 Международное право : По лекциям проф. гр. Л. А. Камаровского и прив.-доц. В. А. Ульяницкого. — Москва : Унив. тип., 1908. — 276 с.
 Международное право / [Соч.] В. Уляницкого, засл. орд. проф. Том. ун-та. — Томск: П. И. Макушин, 1911. — [2], VIII, 460 с.

Примечания

Литература 
 
 Пасещенко Г. В.  УЛЬЯНИЦЬКИЙ Володимир Антонович // 
 Уляницкий, Владимир Антонович // Юридический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805—1905). — Xарьков, 1908 — С. 252—253.

Ссылки 
 Уляницкий Владимир Антонович // Юридична енциклопедія 

Выпускники 3-й Московской гимназии
Доктора права
Заслуженные профессора Императорского Томского университета
Профессора Императорского Казанского университета
Профессора Императорского Харьковского университета
Юристы Российской империи
Лауреаты Уваровской премии